Густаво Киртен је освојио турнир. У финалу је победио Сержија Бругеру резултатом 6-3, 6-4, 6-2.

Носиоци 

  Пит Сампрас (треће коло)</li>
  Мајкл Ченг (четврто коло)</li>
  Јевгениј Кафељников (четвртфиналиста)</li>
  Горан Иванишевић (прво коло)</li>
  Томас Мустер (треће коло)</li>
  Рихард Крајичек (треће коло)</li>
  Марсело Риос (четврто коло)</li>
  Алекс Коређа (четврто коло)</li>
</ol>

  Карлос Моја (друго коло)
  Феликс Мантиља (друго коло)
  Алберт Коста (треће коло)
  Алберто Берасатеги (прво коло)
  Вејн Фереира (треће коло)
  Тим Хенман (прво коло)
  Марк Росе (четврто коло)
  Сержи Бругера (финалиста)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 1997.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно